Ле-Рой (город, Миннесота) — город в округе Моуэр, штат Миннесота, США. 
 Ле-Рой (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Моуэр, Миннесота, США.